Salterio – strumento musicale 
 Salterio – insieme dei Salmi organizzato ai fini della liturgia cattolica
 Salterio di Magonza – primo libro a stampa di cui è conosciuta la data (1457)
 Stefano Salterio – scultore italiano

Altri progetti